Hampshire ist in der Geografie:
 eine Grafschaft an der Südküste Englands, Hampshire
 ein Ort im US-Bundesstaat Illinois, Hampshire (Illinois)
 einen Bezirk auf Tasmanien (Australien), Hampshire (Tasmanien)

Hampshire bezeichnet:
 Hampshire-Schwein, eine Hausschweinrasse
 Hampshire-Schaf, eine Hausschafrasse
 mehrere Schiffe, siehe HMS Hampshire

Hampshire ist der Familienname folgender Personen:
 David Hampshire (1917–1990), britischer Rennfahrer
 Emily Hampshire (* 1981), kanadische Schauspielerin
 Keith Hampshire (* 1945), britischer Sänger und Musiker
 Stuart Hampshire (1914–2004), britischer Philosoph
 Susan Hampshire (* 1937), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 New Hampshire (Begriffsklärung)
 Hampshire County